Angelo Jachino (1889-1976) – ammiraglio italiano
 Carlo Jachino (1887-1971) – compositore e docente italiano
 Silvana Jachino (1916-2004) – attrice italiana